The Evolution of Chaos () — третий студийный альбом американской трэш-метал группы Heathen. Выпущен 23 декабря 2009 года в Японии на лейбле King Records, а 25 января 2010 года в Европе на лейбле Mascot Records. Это их первый альбом за 19 лет с 1991 года.

Список композиций

Участники записи 
 Дэвид Уайт — вокал
 Крэйген Люм — соло/ритм-гитара
 Ли Элтус — соло/ритм-гитара
 Джон Торрес — бас-гитара
 Даррен Минтер — ударные

Производство 
 Продюсер —  Juan Erteaga

Примечания 

Альбомы Heathen
Альбомы King Records